Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Evgenij Kafel'nikov e David Rikl che hanno battuto in finale Jim Courier e Javier Sánchez 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Luke Jensen /  Menno Oosting (secondo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (secondo turno)

 David Prinosil /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (secondo turno)
 Mark Koevermans /  Laurie Warder (primo turno)
 Mike Bauer /  Byron Talbot (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1994